Peak steht für:

 eine Bezeichnung von Berggipfeln, siehe Berggipfel#Bergnamen nach der Form der Gipfel
 Peak, ein Begriff aus der Messtechnik und Stochastik
 Peak – Über allen Gipfeln, Dokumentarfilm von Hannes Lang aus dem Jahr 2011
 umgangssprachliche Bezeichnung für den Victoria Peak (Hongkong)

Peak ist der Familienname folgender Personen:

 Bob Peak (1927–1992), US-amerikanischer Illustrator
 Whitney Peak (Schauspielerin) (* 2003), kanadische Schauspielerin

Siehe auch:
 McPeak
 Paek
 Peake
 Peek
 Piek
 Pieck
 PIK